Лос Бордос има више значења:

 Лос Бордос, Ел Атоле (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Бордос (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Бордос (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Бордос (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику